Loudetia és un gènere de plantes de la família de les poàcies. És originari d'Àfrica (24 espècies), Madagascar (1 espècie) i Sud-amèrica (1 espècie). Fou descrita pel botànic alemany Christian Ferdinand Friedrich Hochstetter.

Nombre de la base del cromosoma, x = 6 i 12. 2n = 20, 24, 40 i 60.

Taxonomia

Referències

Enllaços externs 

 Clayton, W.D., Harman, K.T. and Williamson, H. (2006 d'ara endavant). Loudetia. A: GrassBase - The Online World Grass Flora.

Arundinelleae